Sawade ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Sawade (* 1953), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Fritz Sawade, Pseudonym des als Kriegsverbrecher gesuchten Psychiaters Werner Heyde (1902–1964)
 Harald Sawade (1914–1967), deutscher Schauspieler
 Jürgen Sawade (1937–2015), deutscher Architekt
 Richard Sawade (1868–1947), deutscher Dompteur und Generaldirektor beim Tierpark Hagenbeck

Sawade bezeichnet:
 Sawade GmbH, Pralinenfabrikant in Berlin